Martín Cuevas e Pablo Cuevas erano i detentori del titolo ma solo Martín Cuevas ha deciso di difendere il titolo in coppia con Luis David Martínez.

In finale Romain Arneodo e Jonathan Eysseric hanno sconfitto Sander Arends e David Pel con il punteggio di 7-5, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

  Sander Arends /  David Pel (finale)
  Romain Arneodo /  Jonathan Eysseric (campioni)

  Karol Drzewiecki  /  Alex Lawson (quarti di finale) 
  Martín Cuevas  /  Luis David Martínez (semifinale)

Wildcard 

  Ugo Blanchet /  Joshua Dous Karpenschif (primo turno)

  Arthur Fils /  Giovanni Mpetshi Perricard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Lyon Challenger 2022